Neve Ša'anan (, doslova „Klidná oáza“) může být:

 Neve Ša'anan (Haifa) – čtvrť v Haifě
 Neve Ša'anan (Jeruzalém) – čtvrť v Jeruzalémě
 Neve Ša'anan (Tel Aviv) – čtvrť v Tel Avivu